Morphna — род насекомых из семейства Blaberidae отряда тараканообразных. Ареал рода охватывает Южную и Юго-Восточную Азию: Индию, остров Шри-Ланка, полуостров Индокитай, включая Малайский полуостров, Зондские и Филиппинские острова Малайского архипелага.

Описание 
Крупные тараканы с уплощенным телом. Крылья хорошо развиты. Первый членик лапок (метатарзус) задних ног длинный, равен всем остальным членикам.

Классификация 
В роде Morphna 12-13 видов:
  — эндемик Индии;
  — эндемик Индии;
  — обитает в Таиланде, на Малайском полуострове, на островах Калимантан, Ява, Суматра;
  — эндемик Вьетнама;
  — эндемик Индии;
  — обитает в Таиланде, на Малайском полуострове, на острове Калимантан;
  — эндемик острова Суматра;
  — эндемик Филиппинских островов;
  — обитает на Малайском полуострове, на островах Калимантан, Ява, Суматра;
  — эндемик Таиланда;
  — обитает в Индии и на острове Шри-Ланка;
  — эндемик острова Суматра.

Примечания 

Blaberidae
Насекомые Азии
Роды таракановых